De uitreiking van de Belgische trofee voor Profvoetballer van het Jaar 2014 werd georganiseerd op 16 mei 2014. De overige trofeeën werden enkele dagen eerder uitgereikt.

Profvoetballer van het Jaar

Uitslag

Keeper van het Jaar

Uitslag

Trainer van het Jaar
Op 12 mei 2014 werd Peter Maes bekendgemaakt als Trainer van het Jaar. De coach van KSC Lokeren veroverde in 2014 voor de tweede keer in drie jaar de beker van België. Het is de eerste keer dat de trofee gewonnen wordt door de trainer van Lokeren.

Uitslag

Jonge Profvoetballer van het Jaar
De 16-jarige Youri Tielemans maakte in het seizoen 2013/14 zijn debuut in de Belgische competitie en de UEFA Champions League. Ondanks zijn jonge leeftijd groeide hij meteen uit tot een vaste waarde bij RSC Anderlecht. Op 13 mei 2014 werd hij verkozen tot Jonge Profvoetballer van het Jaar.

Uitslag

Scheidsrechter van het Jaar
Op 27 juni 2014 werd Johan Verbist uitgeroepen tot Scheidsrechter van het Jaar. Hij won de trofee al eens in 2004.

Zie ook
 Jonge Profvoetballer van het Jaar
 Belgisch Trainer van het Jaar
 Scheidsrechter van het Jaar
 Keeper van het Jaar
 Fair-Playprijs

Profvoetballer van het Jaar
Voetbal in 2014